Па́вел Нау́мов: Наумов, Павел Алексеевич (1919—2004) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Наумов, Павел Семёнович (1884—1942) — советский живописец, профессор Академии художеств.
 Наумов, Павел Сергеевич (род. 1979) — российский легкоатлет.